Henry Kirke Porter (1840-1921), Amerikaanse vertegenwoordiger uit Pennsylvania
Henry Porter (schrijver) (overleden in 1599), toneelschrijver
Henry Porter (rugby) (overleden in 1990), Australische rugbyspeler
Henry Porter (honkbal) (1858-1906), 19e-eeuwse honkballer
Henry Martyn Porter (1835-1907), Civil War-kolonel en commandant
Henry Porter (journalist) (geboren in 1953), auteur en journalist
Henry Porter (politicus, 1613) (geboren in 1613), Engels politicus die in het House of Commons zat in 1654 en 1656
Henry Porter (politicus, 1636) (geboren in 1636), Engels politicus die in het House of Commons zat in 1659
Henry Rinaldo Porter (1848-1903), waarnemend assistent-chirurg in de zevende cavalerie van de VS